L'Internationaler Apano Cup 2010 (Germany F10 Futures 2010) è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ITF Men's Circuit nell'ambito dell'ITF Men's Circuit 2010. Il torneo si è giocato a Dortmund in Germania dal 26 luglio al 1º agosto 2010 su campi in terra rossa.

Vincitori

Singolare

 Grigor Dimitrov ha battuto in finale  Jan-Lennard Struff 7-5, 7-5

Doppio

 Alexander Blom /  Wesley Koolhof hanno battuto in finale  Dean Jackson /  Tobias Siechau 7-6(4), 6-3

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2010